100 meter brystsvømming for kvinder under Sommer-OL 2012 vil finde sted 29. juli og 30. juli i London Aquatics Centre.

Program

Resultater

Heat

Semifinaler

Semifinale 1

Semifinale 2

Semifinale omsvømming

Finale 

*tyvstart, men hun blev ikke diskvalifisert på grund af en teknisk fejl på udstyret.
**den yngste guldmedalje vinder nogensinde.

Referencer 

100m brystsvømning kvinder
Svømning for kvinder